Szász György (1914–1973) orvos, belgyógyász, hematológus
 Szász György (1927–2018) gyógyszerész, egyetemi tanár
 Szász György (1971) képzőművész